Burg Bischhausen oder Schloss Bischhausen steht für:

 Burg Bischhausen (Neuental), in Bischhausen, Ortsteil von Neuental, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Gut Bischhausen (Burg Bischhausen), in Bischhausen, Teil von Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Burg Bischhausen (Waldkappel), Burgstall an gleicher Stelle wie das Schloss und die heutige Wehrkirche in Bischhausen, Stadtteil von Waldkappel, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Schloss Bischhausen (Waldkappel) (Junkerhof), in Bischhausen, Stadtteil von Waldkappel, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Bischhausen